Константи́н Комаро́в:
 Комаров, Константин Виссарионович (1832—1912) — русский генерал, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Комаров, Константин Маркович (род. 1988) — русский поэт, литературовед, литературный критик.